Cratere Secchi – cratere lunare
Cratere Secchi – cratere su Marte